Аланхе (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 160,3 км². Население 2013 человек (на 2010 год).

Термы 

Сейчас используются термы, построенные римлянами. Они включены в состав бальнеария, в водах которого содержится большое количество радона (полезен при нервных болезнях, артрозах, ревматизме, болезнях дыхательных путей).

Замок Аланхе 

Замок Аланхе, возвышающийся над рекой Матачел, был построен мусульманами в IX веке. Завоевав Аланхе, король Фердинанд III отдал замок Ордену Сантьяго в 1243 году. До середины XVI века замок был заброшен. До сих пор его кирпичная башня, которая видна за много километров, напоминает о большом военном значении этого замка в эпоху глубокого средневековья.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial
 Página de diputación
 Estado del Embalse de Alange

Муниципалитеты Бадахоса